Jedenaste zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2013/2014 odbyły się w szwedzkim Falun. Kwalifikacje zostały rozegrane 25 lutego, a konkurs indywidualny 26 lutego.

Skocznia

Program zawodów

Jury

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego

Konkurs indywidualny

Klasyfikacje po konkursach w Falun

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 

Falun
Puchar Świata w skokach narciarskich w Falun
2014 w Szwecji